

Plaatsen
 McDonald (Kansas) - plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 McDonald (North Carolina) - plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 McDonald (Ohio) - plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 McDonald (Pennsylvania)  - plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 McDonald Chapel - plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 McDonald County - county in de Amerikaanse staat Missouri

Personen
 Alan McDonald - Noord-Iers voetballer en voetbalcoach 
 Amy Macdonald - Schots zangeres
 Damian McDonald - Australisch wielrenner
 Dougie McDonald - Schots voetbalscheidsrechter
 Hugh McDonald - Amerikaans bassist
 Ian McDonald (musicus) - Brits musicus
 Ian McDonald (schrijver) - Brits sciencefictionschrijver
 Jonathan McDonald - Costa Ricaans voetballer
 McDonald Mariga - Keniaans voetballer
 Michael McDonald (atleet) - Jamaicaans atleet
 Michael McDonald (zanger) - Amerikaanse soulzanger
 Ramsay MacDonald - Brits politicus en premier
 Rob McDonald - Brits trainer en voormalig voetballer
 Ronald McDonald - mascotte van McDonald's
 Scott McDonald (voetballer) - Australisch voetballer
 Scott McDonald (wielrenner) - Iers wielrenner
 Sherjill Mac-Donald - Nederlands voetballer

Overig
 McDonald's - multinationale fastfoodketen
 McDonnell Douglas - vaak aangeduid als McDonald Douglas

Schotse achternaam